Лагман — многозначный термин:

 Лагман — блюдо, популярное среди народов Средней Азии.
 Лагман — вилайят в Афганистане.
 Лагман (др.-швед. laghman — букв. «человек закона») — должность в средневековой Швеции: верховный судья ланда (федерации нескольких областей), законоговоритель.
 Лагман — посёлок городского типа в Узбекистане.